Polonia désigne :
 Polonia, la diaspora polonaise ;
 Hôtel Polonia Palace, hôtel de Varsovie ;
 Aéroport de Medan Polonia, ancien aéroport dans le nord de Sumatra en Indonésie et devenu la base aérienne de Soewondo ;
 Polonia, périodique créé en 1914 ;
 Polonia, prélude symphonique pour orchestre, op.76 créé en 1915 par Edward Elgar ;
 Polònia, programme satirique catalan de télévision diffusé par TV3.
 Les frères Polonia (1968-), réalisateurs américains spécialisés dans le film d'horreur ou fantastique.

Voir aussi 
 , arbre ornemental de la famille des Paulowniacées (anciennement des Scrofulariacées).